Brinay (Nièvre) — comuna na região da Borgonha, departamento de Nièvre, França
 Brinay (Cher) — comuna na região do Centro, departamento de Cher, França

Desambiguações de topônimos